Sliyeg kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sliyeg, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Sliyeg, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar